La stagione della Division 2 1961-1962 è stata la ventitreesima edizione della Division 2, la seconda divisione del calcio francese. È stata vinta dal , che conquista il suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Serge Masnaghetti (), con 21 gol.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Division 1 1962-1963.
      Retrocesse.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Division 1 1961-1962
 Coppa di Francia 1961-1962

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1961
Calcio nel 1962
Ligue 2